Autographa juncta är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1892. Autographa juncta ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
juncta